Суперкубок Гонконгу з футболу 2016  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 вересня 2016 року між чемпіоном Гонконгу клубом Істерн та переможцем Плей-оф сезону Гонконгу клубом Кітчі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на futbol24
 Про матч на сайті Футбольної асоціації Гонконгу

2016
Гонконг
Вересень 2016
2016 у Гонконзі
2016 в азійському спорті